Генна́дий Га́лкин:
 Галкин, Геннадий Александрович (1934—1985) — советский спортсмен (прыжки в воду).
 Галкин, Геннадий Юрьевич (1958—2012) — российский тренер по баскетболу.